Jekatyerina Jevgenyjevna Alekszandrova (; Cseljabinszk, 1994. november 15. –) orosz hivatásos teniszezőnő.

2011 óta profi teniszjátékos. Egyéniben három WTA-, három WTA 125K- és hét ITF-tornagyőzelemmel rendelkezik, míg párosban egy WTA-tornán végzett az első helyen. Legjobb világranglista helyezése egyéniben a 2023. február 20-án elért 16. hely, párosban a legjobbjaként az 58. helyre 2022. szeptember 26-án került.

Első WTA-tornagyőzelmét 2020. január 11-én szerezte a Shenzhen Openen. Első ITF-tornagyőzelmét 2013. februárban Kreuzlingenben érte el, ahol a döntőben Bacsinszky Tímea ellen győzött. WTA-tornán először 2016 áprilisában szerepelt, a Katowice Openen, ahol a kvalifikációból a főtábla 2. köréig jutott. 2016. novemberben már első WTA (125K) tornagyőzelmét szerezte meg  az Open de Limoges tornán, ahol a döntőben a francia Caroline Garciát verte 6−4, 6−0 arányban. 2018-ban megismételte ezt a győzelmét, ezúttal az orosz Jevgenyija Rogyina ellen diadalmaskodva. Ezen a tornán 2019-ben is győzni tudott, a döntőben Aljakszandra Szasznovicsot verte 6–1, 6–3-ra.

Grand Slam-torna főtáblájára először 2016-ban Wimbledonban került, és a kvalifikációból feljutva az 1. körben legyőzte Ana Ivanovićot is. Legjobb egyéni Grand Slam-tornaeredménye a 2019-es és a 2020-as Roland Garroson, valamint a 2020-as, a 2021-es és a 2023-as Australian Openen elért 3. kör. Párosban a legjobb eredménye a 2. kör, amelyet mind a négy Grand Slam-tornán sikerült teljesítenie.

WTA-döntői 

*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.

Egyéni

Győzelmei (2)

Elveszített döntői (2)

Páros

*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.

Győzelmei (1)

WTA 125K döntői

Egyéni

Győzelmei (3)

Páros

Elveszített döntői (1)

ITF-döntői

Egyéni: 15 (7−8)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 
 
 
Profilja és eredményei a CoreTennis.net oldalon

1994-ben született személyek
Élő személyek
Orosz teniszezők
Orosz nők
Orosz olimpikonok